|}

Die Bahnstrecke Beclean pe Someș–Rodna Veche ist eine Hauptbahn in Rumänien. Sie verläuft entlang des Flusses Someșul Mare (Großer Somesch) im Norden Siebenbürgens.

Geschichte 
Während der Entstehung lag die Bahnstrecke auf dem Territorium Ungarns innerhalb der habsburgischen Doppelmonarchie. Im Jahr 1886 ging die Bahnstrecke von Dej nach Bistrița in Betrieb. Mit dem Ziel, von dort aus die Erzlagerstätten von Rodna Veche (heute Rodna, deutsch Rodenau oder Rodna, ungarisch Óradna) zu erschließen, erteilte die ungarische Regierung die Genehmigung zum Bau einer nach Rodna führenden Eisenbahnlinie, die in Beclean (deutsch und ungarisch Bethlen) begann. 1890 wurde die Strecke eröffnet und von der Naszódvidéker Lokalbahn betrieben.

Später wurde die Bahnlinie verstaatlicht und zunächst von der ungarischen Staatsbahn MÁV, nach den territorialen Änderungen infolge des Ersten Weltkrieges von der rumänischen Eisenbahn CFR übernommen. Infolge des Zweiten Wiener Schiedsspruches kam die Trasse von 1940 bis 1944 vorübergehend nochmals zu Ungarn.

Heutige Situation 
Die Strecke ist eingleisig. Der Abschnitt von Beclean nach Ilva Mică ist elektrifiziert und heute Teil der wichtigen Fernverbindung von Cluj-Napoca nach Suceava. Hier verkehren täglich mehrere Schnellzüge. Von etwas geringerer Bedeutung ist das nicht elektrifizierte Teilstück von Ilva Mică nach Rodna Veche. Dieser Abschnitt wurde 2009 vom privaten Anbieter Via Terra Spedition übernommen. Auf diesem Abschnitt fahren derzeit (2011) täglich fünf Nahverkehrszugpaare.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Rumänien
Bahnstrecke Beclean pe SomesRodna Veche